2994 Flynn – asteroide della fascia principale
Flynn – località del Texas
Candace Flynn – personaggio della serie televisiva a cartoni Phineas e Ferb
Effetto Flynn – fenomeno sociale
Harry Flynn – personaggio della serie videoludica Uncharted
Howard Flynn – serie a fumetti
Phineas Flynn – personaggio della serie televisiva a cartoni Phineas e Ferb

Persone

Robb Flynn – cantante e chitarrista statunitense

Pagine correlate
James Flynn
John Flynn
Sean Flynn